Петрі́вка — село в Україні, у Приазовському районі Запорізької області. Населення становить 25 осіб. Орган місцевого самоврядування — Шевченківська сільська рада.

Географія 
Село Петрівка знаходиться на відстані 1 км від села Шевченка та за 3 км від села Новотроїцьке (нежиле). Селом протікає пересихаючий струмок з загатою.

Історія 
 1922 — рік заснування села.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Петрівка

Села Запорізької області